Municipio de Springfield es el nombre de dos municipios en Nueva Jersey:

 Municipio de Springfield (condado de Burlington, Nueva Jersey)
 Municipio de Springfield (condado de Union, Nueva Jersey)